East Lawn ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Lawn (Ohio), im Wood County
 East Lawn (Pennsylvania), im Northampton County

im NRHP gelistete Objekte:
 East Lawn Cemetery and Sherman Burbank Memorial Chapel, in Williamstown, Massachusetts, ID-Nr. 00001086